Тибериа́н () — мужское имя.

Персоналии 
 Гай Юний Тибериан (сер. III в.) — римский политик и сенатор.
 Юний Тибериан (нач. IV в.) — римский политик и сенатор.
 Гай Анний Тибериан (первая пол. IV в.) — римский политический деятель.
 Тибериан Ватиканский (вторая пол. IV в.) — христианский писатель.

См. также 
 Тиберий (значения)